Hofgeismarer Kreis steht für:

 Hofgeismarer Kreis (Jungsozialisten), Gruppe von Jungsozialisten
 Hofgeismarer Kreis (Professoren), Gesprächskreis von Hochschullehrern und Rektoren